De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2003 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 15 juni 2003 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Catalonië